Manuel Rüegg ist der Name folgender Personen:

* Manuel Rüegg (Skispringer) (* 1993), Schweizer Skispringer
 Manuel Rüegg (Unihockeyspieler) (* 1991), Schweizer Unihockeyspieler